Jordan 197 — гоночный автомобиль команды  Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Jordan Формулы-1